Crime Story (televisiefilm), een televisiefilm uit 1986 die als basis diende voor de gelijknamige televisieserie
 Crime Story (televisieserie), een politieserie die liep van 1986 tot 1988
 Crime Story (film), een actiefilm uit 1993 met Jackie Chan in de hoofdrol